Název Slatinka má více významů:

sídla
 Slatinka (Letovice) – část města Letovice v okrese Blansko
 Slatinka (Brno) – osada, součást města Brna

vodní tok
 Slatinka (přítok Bebravy) – pravostranný přítok Bebravy na Slovensku v okrese Bánovce nad Bebravou
 Slatinka (přítok Jarčia) – levostranný přítok Jarčia na Slovensku v okresech Hlohovec a Galanta
 Slatinka (přítok Koprovnice) – pravostranný přítok Koprovnice na Slovensku v okrese Zvolen
 Slatinka (přítok Krivánskeho potoka) – levostranný přítok Krivánskeho potoka na Slovensku v okresech Lučenec a Poltár
 Slatinka (přítok Loučné) – levostranný přítok Loučné v okrese Ústí nad Orlicí

rybník
 Slatinka (rybník) - rybník u osady Malá Strana u Chotěšic v okrese Nymburk